Hititas — antigo povo da Anatólia
 Língua hitita — antiga língua indo-europeia
 Mitologia hitita

Desambiguações de história